Claudia Fragapane – ginnasta inglese
 Franco Fragapane – calciatore argentino
 Saverio Fragapane – architetto italiano